Niemcy:
 Freden (Leine) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Freden (Leine) – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Szwecja:
 Freden – akwen

Zobacz też:
 Freeden
 Vreden